Pidliszi (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Isjaslaw, siehe Pidliszi (Isjaslaw)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Mlyniw, siehe Pidliszi (Mlyniw)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Kremenez, siehe Pidliszi (Kremenez)